François Dunkler sr., Nederlands componist, militair kapelmeester, fagottist en trombonist 
 François Dunkler jr., Nederlands componist, militair kapelmeester en klarinettist 
 Frans Dunkler, Nederlands componist en dirigent
 Emile Dunkler, Nederlands cellist